Гариба́льд () — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Гарибальд I — герцог Баварии (548—591/593)
 Гарибальд II — герцог Баварии (610—624/630)
 Гарибальд — герцог Турина (до 662)
 Гарибальд — король лангобардов (671)